De sju intelligensfaktorerna kan syfta på:
 De sju intelligensfaktorerna – de sju primära intelligensfaktorer som föreslogs av Louis Leon Thurstone, se Teorin om primära intelligensfaktorer
 De sju intelligenserna – en bok av Howard Gardner (originaltitel Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, 1983)